Jahjah (en ) est un patronyme arabe, porté notamment par :

 Aziz Jahjah (né en 1980), kick-boxeur belgo-marocain.
 Dyab Abou Jahjah (né en 1971), militant politique belgo-libanais proche des islamistes.
 Nada Jahjah, militaire syrienne.